40-я армия — наименование армии в вооружённых силах СССР в разный период.
 40-я общевойсковая армия (1979—1992) — общевойсковая армия в составе Вооружённых сил СССР, после — Казахстана.
 40-я армия (СССР, 1941—1945) — общевойсковая армия в составе РККА.
 40-я армия (Япония)